Николай Коншин: Коншин, Николай Максимович (1798—1853) — русский предприниматель, текстильный фабрикант.
 Коншин, Николай Михайлович (1793—1859) — русский писатель, поэт и переводчик, историк, деятель системы образования.
 Коншин, Николай Николаевич (1833—1918) — предводитель дворянства, потомственный почётный гражданин, купец 1-й гильдии, промышленник, основатель торгового дома «Николая Коншина сыновья» и «Товарищества мануфактур Н. Н. Коншина в г. Серпухов», ген. консул королевства Сербии и княжества Болгарии, общественный деятель, благотворитель.
 Коншин, Николай Сергеевич (1954—2016) — советский и российский театральный актёр, артист Смоленского драматического театра, заслуженный артист России (1998).
 Коншин, Николай Яковлевич (1864—1937) — русский журналист и этнограф, депутат Государственной думы Российской империи I и II созывов.